Michal Čajkovský (né le  à Bratislava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Slovan Bratislava, il commence sa carrière en senior dans l'Extraliga slovaque en 2009-2010. Il est choisi par les Frontenacs de Kingston en cinquante-sixième position lors de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et évolue trois saisons dans la Ligue de hockey de l'Ontario. En 2013, il passe professionnel avec les Royals de Reading dans l'ECHL. Il a évolué dans la Ligue américaine de hockey, l'Extraliga tchèque et la KHL.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2017. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2018 et de 2022 où la Slovaquie remporte la médaille de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque || 15|| 0|| 0|| 0|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || HK Orange 20 || Extraliga slovaque || 11|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Frontenacs de Kingston || LHO|| 67 || 4 || 11 || 15 || 82 || 5 || 0 || 1 || 1 || 16 
|-
|2011-2012 || 67 d'Ottawa || LHO || 59|| 3|| 18 || 21 || 120 || 18 || 0 || 5 || 5 || 14 
|-
|2012-2013 || 67 d'Ottawa || LHO || 66|| 10|| 24|| 34|| 89|| - || - || - || - || - 
|-
|2013-2014 || Royals de Reading || ECHL || 66|| 14 || 22|| 36|| 28|| 4|| 0 || 0|| 0|| 0 
|-
|2014-2015 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 25|| 3|| 9|| 12|| 30|| 27|| 7|| 11|| 18|| 18 
|-
|2014-2015 || Bears de Hershey || LAH || 13|| 0|| 2|| 2|| 31|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || HC Sparta Prague || Extraliga tchèque || 49|| 11|| 17|| 28|| 92|| 12|| 1|| 4|| 5|| 12
|-
| 2016-2017 || HC Sparta Prague || Extraliga tchèque || 19|| 7|| 5|| 12|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 20|| 5|| 10|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 43|| 7|| 12|| 19|| 38|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH || 23|| 1|| 3|| 4|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 12|| 0|| 2|| 2|| 32|| 11|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL || 58|| 9|| 22|| 31|| 72|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 58|| 12|| 14|| 26|| 36|| 10|| 1|| 5|| 6|| 10
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Moscou || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Sibir Novossibirsk || KHL || 40|| 3|| 9|| 12|| 32|| 5|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2022-2023 || Sibir Novossibirsk || KHL || || || || || ||

Références

Naissance en mai 1992
Naissance à Bratislava
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique slovaque
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Sibir Novossibirsk
Naissance en Tchécoslovaquie